Alfred Ekholm (né le  à Hanko en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1944, il commence sa carrière avec le Tammerfors Bollklubb dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1944-1945 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1945-1946 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||8 ||0 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1946-1947 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||8 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1950-1951 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1926
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Hanko